Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu budownictwa. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie kończących szkoły ponadgimnazjalne i uczniowie szkół wyższych. Została powołana w 1987 i stanowi kontynuację organizowanego od 1982 w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
 kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 
 zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
 zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków współzawodnictwa,
 doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

Etapy 
Olimpiada jest trójstopniowa:
 I etap – szkolny,
 II etap – okręgowy,
 III etap – centralny (finałowy).

Przypisy

Bibliografia 
 

Budownictwo
Budowlanych